Redtenbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Redtenbach (Gemeinde Frankenfels), Siedlung in der Gemeinde Frankenfels, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Redtenbach (Gemeinde Klaus), Ortsteil von Klaus an der Pyhrnbahn, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Redtenbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbaches bei Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich

Siehe auch:
 Rettenbach